Bundestagswahlkreis 35 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rotenburg I – Heidekreis (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Osterholz – Verden (2009)
 Bundestagswahlkreis Rotenburg – Verden (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Harburg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Schaumburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Lüneburg – Dannenberg (1949 bis 1961)